Baratan (Binakal)
 Baratan (Patrang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing